Hayduck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hayduck (1880–1961), deutscher Chemiker
 Max Hayduck (1842–1899), deutscher Chemiker
 Michael Hayduck (1838–1909), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor

Siehe auch:
 Haiduk
 Haiduc
 Hajduk
 Heyduck
 Heiduk
 Heiducken